Joana de Áustria, Princesa de Portugal (1536–1573)
 Joana de Áustria, Grã-Duquesa da Toscana (1547–1578)